Laughlin (Nevada)
 Base Aérea Laughlin
 Viva Laughlin — série de TV

Desambiguações de topônimos